Джеймс Стюарт:
Джеймс Стюарт Денхем (1707—1780) — шотландський економіст-фізіократ, автор ймовірно першого систематичного трактату, написаного англійською мовою про економіку "Дослідження принципів політичної економії (1767).
Джеймс Стюарт (1713—1788) — британський археолог, архітектор і художник.
  Джеймс Стюарт (1934—2013) — ірландський політик, діяч Комуністичної партії Ірландії.
 Джеймс Стюарт, 1-й герцог Річмонд (1612—1655) — великий шотландський і англійський аристократ.
 Джеймс Стюарт, 1-й граф Морей (1531—1570) — великий шотландський державний діяч середини XVI століття, граф Морів (з 1562 року).
 Джеймс Стюарт, 5-й лорд-стюард Шотландії (бл. 1243—1309) — 5-й лорд-стюард Шотландії.
 Джеймс Стюарт, граф Б'юкен (1442—1499) — шотландський барон, 1-й граф Б'юкен (з 1469 року).
 Джеймс Стюарт, граф Морей (1499—1544) — шотландський барон, граф Морейський (з 1501 року).
 Джеймс Стюарт, граф Арран (? -1595) — шотландський дворянин, глава уряду Шотландії в 1583—1585 роках, граф Арран (з 1581 року).
 Джеймс Стюарт, Фозергілльский — позашлюбний син Александра Стюарта, графа Б'юкена, і Маріот, доньки Ехана.
  Джеймс Стюарт Мейтленд (1908—1997) — американський кіноактор, відомий під ім'ям Джиммі Стюарт.
 Джеймс Стюарт Патрік ( 1968) — англо-американський актор театру, кіно і телебачення.
 Джеймс Френсіс Едвард Стюарт (1688—1766) — претендент на англійський престол під ім'ям Якова III і на шотландський під ім'ям Якова VIII.
  Джеймс Стюарт Юелл Браун (Джеб) (1833—1864) — американський військовий, кавалерист, генерал-майор армії Конфедеративних Штатів Америки.

Див. також 
 Джиммі Стюарт (значення)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок